Ке́ннеди Игбоанани́ке (; родился 26 февраля 1989, Игбо, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий финского клуба «Мариехамн».

Клубная карьера 
Начинал свою карьеру в футбольной академии «Динамо» из Лагоса. В 2007 году отправился по совету своего агента в Европу для подписания контракта с «Весбю Юнайтед», однако клубу не подошёл и в итоге подписал свой первый профессиональный контракт со стокгольмским клубом «Юргорден». В основном составе столичной команды закрепиться у него не получилось. Кеннеди выступал в основном за юниорскую команду, проведя всего 2 игры в Аллсвенскане.

«Юргорден» 
19 июня 2007 года состоялся его дебют за «Юргорден» в чемпионате. На 81-й минуте гостевого поединка с «Хаммарбю» главный тренер выпустил нигерийца на поле вместо Джонса Куси-Асаре. Истёкшее соглашение с ним клуб продлевать не собирался, и Игбоананике был вынужден покинуть команду, после чего отправился на просмотр в «Браге», однако и здесь не подошёл тренерскому штабу.

«Васалунд» 
В начале нового сезона нигериец подписал контракт с «Васалундом», представляющим Первый дивизион Швеции. В дебютном сезоне за новый клуб Кеннеди забил 18 мячей в 25 играх, что позволило ему стать лучшим бомбардиром первенства, а его команде занять второе место и пробиться в Суперэттан. В подэлитном дивизионе нападающий провёл 26 игр, забил треть всех мячей своей команды, однако это не уберегло её от вылета. В итоговой таблице «Васалунд» занял последнее место. Руководство хотело оставить игрока в команде, но удачная игра нигерийца обратила на себя внимание его бывшего клуба. В январе 2010 года Игбоананике вновь стал игроком «Юргордена».

«Юргорден» 
В первый сезон после возвращения Кеннеди забил 9 мячей и стал лучшим бомбардиром команды. В следующем году часто появляясь в основном составе, нападающий забивал нерегулярно. Но после сентябрьского хет-трика в ворота «Треллеборга» и победного гола в дерби с АИКом он вновь привлёк внимание общественности. На него обратили взор несколько клубов из Турции, Голландии, Франции и Англии, но наиболее явный интерес проявлял датский «Брондбю».

В начале 2012 года у Игбоананике произошёл конфликт с тренерским штабом «Юргордена», после чего он был переведён в юниорскую команду, с которой и тренировался первую половину чемпионата. В итоге он провёл 5 игр, ни разу в них не отличившись.

АИК 
14 ноября 2012 года руководство АИКа объявило о подписании трёхлетнего контракта с Кеннеди Игбоананике, который по окончании сезона стал свободным агентом.

«Чикаго Файр» 
2 декабря 2014 года клуб MLS «Чикаго Файр» объявил о заключении контракта с Игбоананике.

Международная карьера 
27 марта 2014 года Игбоананике получил шведское гражданство и, следовательно, потенциальную возможность выступать за шведскую сборную.

Достижения 
 Юргорден
 Бронзовый призёр чемпионата Швеции: 2007

 Васалунд
 Второе место в Первом дивизионе: 2008
 Лучший бомбардир Первого дивизиона: 2008 (18 мячей)

Личная жизнь 
Кеннеди родился в городе Игбо, который находится на востоке Нигерии. Его любимым футболистом, по собственном признанию, является испанский нападающий Давид Вилья.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте АИКа
 

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Васалундс»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Эребру»
Игроки ФК «Аль-Хазм»
Игроки ФК «Сириус»
Игроки ФК «Мариехамн»